Sezona Formule 1 1994 je bila petinštirideseta sezona svetovnega prvenstva Formule 1 pod okriljem FIE. Začela se je 27. marca 1994 z dirko za Veliko nagrado Brazilije, končala pa 13. novembra 1994 s šestnajsto dirko sezone za Veliko nagrado Avstralije. Dirkaški naslov je osvojil Nemec Michael Schumacher, moštvenega pa Williams.

Dirkači in moštva 
Naslednja moštva in dirkači so sodelovali v svetovnem prvenstvu Formule 1 v sezoni 1994.

Rezultati

Velike nagrade

Moštva

Dirkači 

1994
1994 v športu